«Молнія-1» — серія радянських супутників зв'язку
 «Молнія» — український футбольний клуб
 «Молнія» — чотириступенева ракета-носій
 Х-45 «Молнія» — протикорабельна ракета
 СКБ «Молнія» — підприємство оборонно-промислового комплексу України в Одесі
 «Молнія» — науково-виробниче об'єднання в Москві
 «Молнія» — ліва російська газета
 «Молнія» — назва багатьох кінотеатрів
 «Молнія» — ракетний катер проекту 1241 «Молнія»
 Молнія (годинники) — марка годинників, випущених Челябінським годинниковим заводом
 «Молнія» — малий ракетний корабель (МРК) проекту 1234, вступив до ладу 28 грудня

Молнія — селище, Великоберезниківський район, Мордовія
 Молнія — селище, Ібресинський район, Чувашія

Див. також 
 Блискавка (значення)